Petrus (Pieter), een heilige in het christendom;
Sint Piter, een feestdag op 21 februari in het Friese Grouw ter ere van Sint Pieter
Sint Pieter (Maastricht), een wijk van Maastricht;
Sint-Pieter (Valkenburg), een voormalige buurtschap bij Valkenburg
Sint-Pietersberg, een berg nabij Maastricht;
Sint-Pietersbasiliek en het Sint-Pietersplein in het Vaticaan.
Sint-Pieter (waterstand) - een waterpeilmeting van de Maas bij Maastricht.

Zie ook 
 Sint-Pieterskerk (doorverwijspagina)
 Sankt Peter (doorverwijspagina)
 Sint-Pieters (doorverwijspagina)